Весовые категории в тяжёлой атлетике — установленные правилами ограничения пределов веса спортсмена, в рамках которых он имеет право выступать на соревнованиях, чтобы соревновались соперники, сравнимые по физическим возможностям.

В целях усиления борьбы с допингом Международная федерация тяжёлой атлетики на своём конгрессе в Ташкенте 5 июля 2018 года ввела новую систему весовых категорий. Это в свою очередь привело к обнулению действовавших мировых рекордов и изменению нормативов для получения спортивных разрядов. Действовавшая до того система весовых категорий существовала с 1998 года. Весовые категории в тяжёлой атлетике были введены в 1905 году. Впоследствии они менялись девять раз.

Мужчины 

До июля 2018 года для мужчин существовали следующие 10 весовых категорий:
 наилегчайший вес — до 48 кг;
 легчайший вес — до 52 кг;
 полулёгкий вес — до 56 кг;
 лёгкий вес — до 60 кг;
 полусредний вес — до 67,5 кг;
 средний вес — до 75 кг;
 полутяжёлый вес — до 90 кг;
 1-й тяжёлый вес — до 100 кг;
 2-й тяжёлый вес — до 110 кг;
 сверхтяжёлый вес — более 110 кг.
5 июля 2018 года была введена новая система весовых категорий:
 до 55 кг;
 до 61 кг;
 до 67 кг;
 до 73 кг;
 до 81 кг;
 до 89 кг;
 до 96 кг;
 до 102 кг;
 до 109 кг;
 более 109 кг.

Женщины 
В 2018 году для женщин были установлены следующие весовые категории:
 до 45 кг;
 до 49 кг;
 до 55 кг;
 до 59 кг;
 до 64 кг;
 до 71 кг;
 до 76 кг;
 до 81 кг;
 до 87 кг;
 более 87 кг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Тяжёлая атлетика
Масса человека